Baiano heißt der Ort
 Baiano (Kampanien), eine italienische Gemeinde in der Provinz Avellino

Baiano ist der Familienname folgender Personen:
 Enrico Baiano (* 1960), italienischer Cembalist 
 Fernando Baiano (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Francesco Baiano (* 1968), italienischer Fußballspieler
 Júnior Baiano (* 1970; eigentlich Raimundo Ferreira Ramos Júnior), brasilianischer Fußballspieler
 Moisés Baiano (* 1988), brasilianischer Fußballspieler